

Patronymie 
 Curt Haase (1881-1943) est un Generaloberst allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Friedrich Haase (1825-1911) est un comédien allemand.
 Erika Haase (1935-2013) est une pianiste allemande.
 Günther Haase (1925-) est un plongeur allemand.
 Helga Haase (1934-1989) est une patineuse de vitesse allemande.
 Hugo Haase (1863-1919) est un homme politique socialiste et pacifiste allemand.
 Jella Haase (1992- ) est une actrice allemande.
 Jürgen Haase (1945- ) est un athlète allemand spécialiste des courses de fond, et notamment du 10 000 mètres.
 Mandy Haase (1982-) est une joueuse de hockey sur gazon allemande.
 Konrad Haase (1888-1963) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Robin Haase (1987- ) est un joueur néerlandais de tennis.
 Werner Haase (1900-1950) est un professeur de médecine allemand et un officier de la SS.
Nom composé
 Danielle Haase-Dubosc (1939- ) est une universitaire et une féministe française contemporaine.

Homonymie de patronyme